Вічне кохання:

 «Вічне кохання» — пісня Шарля Азнавура.
 «Вічне кохання» — пісня Дениса Майданова.
 «Вічне кохання» — пісня російського актора і співака Антіна Макарського
 «Вічне кохання» — пісня рок-гурту Агата Крісті з альбому «Опіум».
 «Вічне кохання» — американський фільм 1929 року.